Das Interzonenturnier der Frauen 1991 in Subotica diente zur Ermittlung von sechs Teilnehmerinnen am Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1993. Das Turnier fand im November 1991 in Subotica statt. Erstmals wurde ein Interzonenturnier der Frauen im Schweizer System ausgetragen. Die 35 Teilnehmerinnen absolvierten 13 Runden.

Ergebnis 

 In der Tabelle stehen jeweils ein Plus für eine Gewinnpartie, das Gleichheitszeichen für ein Remis und das Minus für eine Niederlage gefolgt von der Platznummer der Gegnerin. Ein Pluszeichen ohne folgende Nummer bezeichnet die jeweils spielfreie Teilnehmerin.
 Als Feinwertung kam die Sonneborn-Berger-Wertung zur Anwendung.
 Die Nigerainerin Chidi nahm das Turnier erst mit der dritten Runde auf, in der sie zunächst spielfrei war.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1991 bei mark-weeks.com (englisch)

1991
Schachveranstaltung 1991
Schachwettbewerb in Jugoslawien